Snöflinga kan avse:

Snöflinga (snö) – flera snöstjärnor som fastnat på varandra.
Snöflinga (växt) – en flenörtsväxtart i släktet snöflingor
generation snöflinga – ett pejorativ för individualistiska ungdomar i generation Y som anses bli kränkta av undervisning och vardagliga händelser som utmanar deras världsbild och syn på sig själva som unika

Latin: flingus enormus